Als Maschinentheater werden bezeichnet:

Theaterinszenierungen mit häufiger Verwendung von Bühnenmaschinerie, z. B. für illusionistische Tricks
mechanische Kunst, siehe Kinetische Kunst
historische Bücher mit Abbildungen von Maschinen, siehe Maschinenbuch